2 miejscowości w Polsce:
 Wandów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Wandów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów